Мені́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний схід від Нанта, 34 км на південь від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 371 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1027,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Меній на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Меній на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн